Республиканская Футбольная Группа «А» 1968/1969 () — 45-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1968/1969
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1968 году
Спорт в Болгарии в 1969 году